Тартар может означать:
 Та́ртар () в древнегреческой мифологии — глубочайшая бездна, находящаяся под Аидом, а также её божественная персонификация.
 Тарта́р — холодный соус.
 Тарта́р () — водохранилище в Ираке.
 Тартар () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Тартар — деревня в Янаульском районе Башкортостана.

См. также 
 Тарта́рия — термин, использовавшийся в западноевропейской литературе в период Средневековья и вплоть до XVIII века, предположительно для обозначения Половецкой степи.
 Тартра́ты — соли и эфиры винной кислоты; в частности, винный камень (смесь тартрата калия и битартрата калия) известен также под названием «крем тартар» ().
 RIM-24 Tartar — зенитно-ракетный комплекс класса «корабль — воздух» производства General Dynamics.
 Татарский бифштекс () — французская холодная закуска из нарезанной кубиками говядины, сырого желтка и приправ.
 Тертерский район Азербайджана (латиницей записывается как «Tartar rayon»).